Кинески језик
 Кинеске државе:
 Народна Република Кина, међународно призната
 Република Кина, међународно непризната
 Кинези
 Хан Кинези